Guillem III de Tolosa Tallaferro
 Guillem III d'Angulema Tallaferro